Ziemann ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Ziemann (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Astrid Ziemann, Meteorologin an der TU Dresden
 Benjamin Ziemann (* 1964), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Carl Ziemann (1825–1906), Forstmeister, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages Kassel
 Daniela Ziemann (* 1961), deutsche Schauspielerin
 George Patrick Ziemann (1941–2009), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Santa Rosa in California
 Hans Ziemann (1865–1939), deutscher Tropenmediziner
 Hans-Jürgen Ziemann (* 1937), deutscher Finanzrichter
 Otto Ziemann (* 1872; † nach 1932), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Sascha Ziemann (* 1977), deutscher Jurist
 Sonja Ziemann (1926–2020), deutsche Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin
 Ulla Ziemann (* 1969), deutsche Autorin
 Werner Ziemann (1909–1971) deutscher Gewerkschafter
 Winfried Ziemann (1934–2010), deutscher Buchhändler

Ziemann steht für folgende Unternehmen:
 Ziemann Holvrieka, deutscher Hersteller von Brauereianlagen
 Ziemann Sicherheit, deutsches Werttransportunternehmen

Siehe auch:
 Ziman
 Zieman
 Siemann